Maceo est un prénom qui peut, également, faire référence à :

 Maceo, une municipalité située dans le département d'Antioquia, en Colombie ;
 Maceo, un album de Maceo Parker, sorti en 1994 ;
 Antonio Maceo (1845-1896), combattant et héros de la lutte pour l'indépendance de Cuba.

Voir aussi 
 Dial: MACEO, un album de Maceo Parker, sorti en 2000 ;
 Made By Maceo, un album de Maceo Parker, sorti en 2003.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de titre